Slovo labuť je nejednoznačné a může mít následující významy:

 labuť – velký vodní pták
 Souhvězdí Labutě – jméno souhvězdí
 Bílá labuť – obchodní dům v Praze
 Labuť (rybník)
 Labuť (rybník na Kostrateckém potoce) – největší rybník lnářsko-blatenské oblasti – 108,5 ha
 Labuť (rybník na Kunratickém potoce) – rybník na Kunratickém potoce v Praze-Krči
 Labuť (Staré Sedliště) – část obce Staré Sedliště v okrese Tachov
 Labuť (Konárovice) – dříve malá vesnice ležící na silnici II/322, dnes součást Konárovic
 Labuť (Bílovec) – dříve malá vesnice, dnes součást města Bílovec

Externí odkazy